Figlio di Yaroslav, sovrano della Rus' di Kiev, sposò Oda di Stade, una città vicina alla moderna Amburgo.

Ascendenza 

Rurik